Великоге́рцогская усыпа́льница () — часовня-мавзолей в немецком городе Карлсруэ, Баден-Вюртемберг. Была построена в 1889—1896 годах Германом Хембергером по предварительным проектам Франца Бера и Фридриха Хембергера в Фазановом саду, расположенном в городском районе Остштадт.

История 
Заказчиками были великий герцог Бадена Фридрих I и его супруга Луиза Прусская. Причиной для этого послужила ранняя смерть их младшего сына Людвига Вильгельма. Родители пожелали, чтобы его могила находилась подальше от городского шума «в глубоком уединении лесного мира». Прежде членов княжеской семьи обычно хоронили в замковой церкви Св. Михаила в Пфорцхайме или в склепе городской церкви Карлсруэ. Однако эти места членам семьи великого герцога было невозможно посещать без привлечения общественного внимания.

Усыпальница неприметно расположена на лиственничной аллее посреди леса Хардтвальд на краю Фазанового сада между проспектом Аденауэрринг (Adenauerring) и улицей Клостервег (Klosterweg) по направлению к общежитию Hans-Dickmann-Kolleg. Она относится к самым живописным памятникам истории Бадена.

Список лиц, похороненных в склепе 

Умершие до 1888 года члены семьи Баденского дома первоначально были погребены в склепе в евангелической городской церкви Карлсруэ и перезахоронены в великогерцогской усыпальнице только после Второй мировой войны. Список отсортирован по году смерти:

 Великий герцог Людвиг I Баденский (1763—1830)
 Генриетта Баденская (1833—1834), дочь принца Вильгельма
 Великий герцог Леопольд Баденский (1790—1852)
 Великий герцог Людвиг II Баденский (1824—1858)
 Принц Людвиг Вильгельм Баденский (1865—1888)
 Принцесса Елизавета Александрина Вюртембергская (1802—1864), жена принца Вильгельма
 Великая герцогиня София Шведская (1801—1865), супруга великого герцога Леопольда
 Маркграф  (1796—1882)
 Принц  (1865—1888)
 Принцесса  (1835—1891)
 Принц Вильгельм Баденский (1829—1897), перезахоронен в Залемском аббатстве
 Принц Карл Баденский (1832—1906)
 Великий герцог Фридрих I Баденский (1826—1907)
 Розалия, графиня Рена, урожденная баронесса фон Бейст (1845—1908), супруга принца Карла
 Фридрих фон Рена (1877—1908), сын принца Карла
 Принцесса Луиза Прусская (1838—1923), жена Фридриха I.
 Последний великий герцог Бадена Фридрих II (1857—1928)
 Принцесса Хильда Люксембургская (1864—1952), его жена

Галерея

См. также 
Список правителей Бадена

Примечания

Литература 
 Annegret Kalvelage: Вдали от городской суеты. Усыпальница великих герцогов Бадена, государственный памятник Баден-Вюртемберга. Информационный интернет-бюллетень (PDF), выпуск 3/2003. Стр. 218—221. (Annegret Kalvelage: Fernab vom Getriebe der Stadt. Die Grablege der Großherzöge Badens, Landesdenkmalamt Baden-Württemberg. Nachrichtenblatt-Online (pdf), Ausgabe 3/2003. S. 218—221.)
 Курт Андерманн: Мавзолей Великого Герцога в фазановом саду. (Kurt Andermann: Das großherzogliche Mausoleum im Fasanengarten. In: Residenz im Kaiserreich Karlsruhe um 1890. Karlsruhe 1990.)
 Бодо Бленк: Великого Герцога серьёзные Часовня в Карлсруэ. Вклад в историю города, Хоэнвестштадт, 1978 (Bodo Blenk: Die Großherzogliche Grabkapelle in Karlsruhe. Ein Beitrag zur Stadtgeschichte, Hohenweststedt 1978.)

Ссылки 
 
 Сайт великогерцогской усыпальницы в Карлсруэ
 Великогерцогская усыпальница на официальном сайте города Карлсруэ (ко Дню Наследия)
 Великогерцогская усыпальница на сайте Stadtwiki Karlsruhe
 Великогерцогская усыпальница на сайте Инфоцентра Главного кладбища Карлсруэ

Усыпальницы Германии
Достопримечательности Карлсруэ
Культовые сооружения Карлсруэ